Bloom har flere betydninger:

Personer 
 Benjamin Bloom - kendt for Blooms taksonomi — en taksonomi for indlæringsmål.
 Harold Bloom - en anerkendt litteraturkritiker og litteraturteoretiker.
 Orlando Bloom - en britisk skuespiller.

Fiktion, film, kultur 
 Leopold Bloom og Molly Bloom - er hovedpersoner i James Joyces' roman Ulysses.
 Bloom (film) - er navnet på en irsk film fra 2004 af Sean Walsh, baseret på romanen Ulysses.
 Flax In Bloom - er et dansk band, der spiller irsk traditionel musik

Natur, teknik og videnskab 
 Bloom (grafisk effekt) - betegner en grafisk effekt som anvendes ved digital billedbehandling.
 Bloom - Engelsk betegnelse for en plantes blomstrende dele, der ofte anvendes i varierende sammenhænge.

Steder 
 Bloom - by i Kansas, USA
 Bloom - by i Wisconsin, USA

Andet 
 Bloom - efternavn i den engelsksprogede del af verdenen